Vogelaar ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Vogelaar (1949–2019), niederländische Politikerin
 Giovanni Vogelaar (* 1996), niederländischer Eishockeyspieler
 Jacq Vogelaar (1944–2013), niederländischer Dichter